Зиббессе () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хильдесхайм. Подчиняется управлению Зиббессе. Население составляет 2667 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,74 км². Официальный код — 03 2 54 031.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии